Precipitação (química) — fenômeno químico
Precipitação (meteorologia) — fenômeno meteorológico
Precipitação (pena de morte) — método de pena de morte
Precipitação oculta — espécie de chuva causada por vegetação
Chuva — tipo de precipitação meteorológica (precipitação pluviométrica)
Chuva ácida — precipitação pluviométrica com acidez substancialmente maior do que o normal

Desambiguação